Buck Mountain kan verwijzen naar een van de volgende bergen:

Canada
 Buck Mountain (British Columbia)

Verenigde Staten
 Buck Mountain (Arkansas)
 Buck Mountain (Wyoming)
 Buck Mountain (Pennsylvania)